Punk Goes Classic Rock — дев'ята збірка з серії Punk Goes... видана на Fearless Records. Альбом складається з кавер-версій класичних рокових пісень у виконанні рок та панк гуртів. Реліз збірки відбувся 27 квітня 2010 року. Офіційний список пісень був викладений на сторінці проекту у MySpace 23 лютого 2010 року. Альбом дебютував на 23 місці у чарті Billboard 200.

Список пісень

Японське видання 
Японський реліз альбому включав наступні бонусні композиції: